Plaats in Indonesië
 Kawengan (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kawengan (Kedewan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java